Цей список є списком видів птахів, зареєстрованих на території Албанії.

В Албанії зареєстровано 353 видів птахів.

На гербі й прапорі Албанії — чорний двоголовий орел. За однією з версій, самоназва Албанії, Shqipëria («Шкіперія»), походить від слова shqip («орел») й означає «Країна орлів».

Теги, що використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Див. також 
 Список ссавців Албанії

Посилання 
 
 

Албанія
Фауна Албанії
Птахи